Појам Конзервативна странка може да се односи на:
 Конзервативна партија (Уједињено Краљевство), британска политичка странка десног центра
 Конзервативци (Србија), група политичких истомишљеника која је утицала на политичка збивања и уставно уређење Србије током 19. века
 Конзервативна странка (Канада)
 Конзервативна странка (Норвешка)
 Конзервативна странка (Шпанија)